Anadyr peut désigner :
 Anadyr, un fleuve de Russie coulant en Sibérie et se jetant dans la mer de Béring ;
 golfe d'Anadyr, un golfe de la mer de Béring à l'embouchure du fleuve Anadyr ;
 chaîne de l'Anadyr, un massif de montagnes de Russie situé en Sibérie ;
 Anadyr, une ville de Russie située en Sibérie, à l'embouchure du fleuve Anadyr ;
 bécasseau de l'Anadyr, une espèce d'oiseau ;
 opération Anadyr, une opération militaire soviétique.